Silus ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Albucius Silus, römischer Deklamator und Rhetor
 Marcus Sergius Silus, römischer Offizier und Politiker